A British Rail 300 sorozat egy angol  AC áramrendszerűú villamosmotorvonat-sorozat volt.

British Rail villamos motorvonatok